Piastr – rodzaj monety
 Kirsch – jedna z wypalanek, tradycyjna dla Schwarzwaldu, Alzacji i Szwajcarii wódka z wiśni
 Jan Kirsz